Българският Великден може да се отнася за:

 Историческото събитие Българският Великден или Великденска акция от 1860
 Навлизането на Българската армия на 19-и и 20 април 1941 г. в части от Македония, Поморавието и Западна Тракия
 Фондация „Движение Български Великден“